Лос Олмос има више значења:

 Лос Олмос (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Олмос (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Олмос, Лос Олмитос (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Олмос (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Олмос (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Олмос (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Олмос (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Олмос (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Олмос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Олмос (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Олмос (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Олмос (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Олмос (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Олмос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Олмос, Алехандро Гарсија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Олмос, Артуро Карденас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Олмос, Сексион Доктор Данијел Гусман (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику